M34 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Sciences 
Astronomie
 M34, amas ouvert situé dans la constellation de Persée

Médecine
 Sclérose systémique, d'après la Classification internationale des maladies.

Sport 
 M34, voilier de course au large

Transports 
Route
  Route serbe M34 reliant Požarevac à Novi Sip.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres